

Cinema 
L'ultima missione (Men of War) – film del 1994 diretto da Perry Lang
L'ultima missione (MR 73) – film del 2008 diretto da Olivier Marchal

Letteratura 
L'ultima missione (Star Wars: The Last Command) – romanzo di Timothy Zahn del 1993
L'ultima missione (Barracuda Final Bearing, 1996) – romanzo di Michael DiMercurio
L'ultima missione – racconto di Gaetano Cellizza 
L'ultima missione – racconto breve di Luca Marchiori

Televisione 
L'ultima missione (Final Mission) – episodio della quarta stagione di Star Trek: The Next Generation